Perjuangan (Sumbul), een plaats in Indonesië
Perjuangan (Teluk Nibung), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing